Estanzuela puede referirse a:
 Estanzuela, municipio del departamento de Zacapa, en Guatemala.
 Estanzuela, localidad del departamento de Colonia, en Uruguay.
 Estanzuela, comunidad en el estado de Tabasco, México.
 Estanzuelas, municipio del departamento de Usulután, en El Salvador.
 La Estanzuela, barrio de la localidad de Los Mártires, en Bogotá.